

Юніон-Сентер — селище, штат Вісконсин
 Юніон-Сентер — переписна місцевість, штат Південна Дакота